Trommer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Trommer (* 1946), deutsche Schauspielerin
 Bruno Trommer (1865–1946), preußischer und osmanischer Generalmajor
 Eberhard Trommer (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Gerd Trommer (* 1941), deutscher Ingenieur und Autor von historischen Romanen
 Günther Trommer (1918–1990), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Hans Trommer (1904–1989), Schweizer Filmregisseur
 Johannes Trommer (* 1951), deutscher Diplomat
 Karl August Trommer (1806–1897), siehe Trommersche Probe
 Richard Trommer (1910–1945), deutscher KZ-Arzt und Hauptsturmführer der SS
 Siegfried Trommer (1938–2018), deutscher Politiker (CDU)
 Sigurd Trommer (* 1944), deutscher Architekt, Präsident der Bundesarchitektenkammer
 Stefan Diefenbach-Trommer (* 1971), deutscher Polit-Aktivist und Journalist
 Uwe Trommer (* 1964), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wolfgang Trommer (1927–2018), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Wolfgang Trommer (Biochemiker) (* 1943), deutscher Chemiker und Biochemiker, Hochschullehrer in Kaiserslautern

Chemie:
 Trommersche Probe, eine Nachweisreaktion für reduzierende Zucker

Siehe auch:
 Trommler